Irwin L. Jacobs (1941-2019), homme d'affaires américain
 Irwin M. Jacobs, fondateur de Qualcomm